

Topônimos 
 Garay, cidade da Espanha
 Gəray, municipalidade do Azerbaijão
 Garay (departamento), departamento da Argentina

Pessoas 
 Ezequiel Garay, futebolista da Argentina
 Francisco de Garay, explorador da Espanha
 János Garay, poeta da Hungria
 Juan Carlos Garay, futebolista do Equador
 Juan de Garay, explorador da Espanha
 Leslie Andrew Garay, botânico da Hungria

Garay